Schlesische Bergwacht bezeichnet:

Zeitschriften
 Schlesische Bergwacht: Organ der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands ; amtliches Publikationsorgan der Stadt und der Gemeinden des Kreises Waldenburg, herausgegeben in Waldenburg (heute Wałbrzych), 1911–1933
 Schlesische Bergwacht (Zeitschrift), Schlesische Bergwacht: Zeitschrift der Heimatvertriebenen aus Stadt und Kreis Hirschberg, dem Riesen- und Isergebirge und des Riesengebirgsvereins, Monatszeitschrift, herausgegeben seit 1953 

Organisation
 Schlesische Bergwacht, Gebirgs- und Wanderschutzorganisation, 1927 durch den Riesengebirgsverein gegründet 

Siehe auch:
 Bergwacht